New Cut ist der Name folgender Fließgewässer in England:

 New Cut (Bristol), Kanal in Bristol
 New Cut (Themse), Nebenarm der Themse bei Old Windsor
 New Cut (Yare), Nebenarm des River Yare
 New Cut Brook, Zufluss des River Ribble

Siehe auch:
 The Cut (London) (früher New Cut), Straße in London